Gamla stan, o núcleo histórico de Estocolmo
Gamla Ullevi (1916)
Estádio Gamla Ullevi
Gamla Upsala SK

Desambiguação